Himalaya – catena montuosa dell'Asia.
Himalaya – nave mercantile.
Himalaya – film del 1999 diretto da Éric Valli.
Himalaya – album dei Romantic Warrior del 1986